

Елпайн — місто, штат Нью-Джерсі
 Елпайн — місто, штат Техас
 Елпайн — місто, штат Юта
 Елпайн — місто, штат Вайомінг
 Елпайн — переписна місцевість, штат Аризона
 Елпайн — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Елпайн — переписна місцевість, штат Колорадо
 Елпайн — переписна місцевість, штат Орегон